Giovanni David  peut désigner :

 Giovanni David  (1743-1790), graveur et peintre italien qui a été actif au  ; 
 Giovanni David  (1790-1864), ténor italien particulièrement connu pour ses rôles dans les opéras de Rossini.